Eidsvåg ist 
 der Name eines norwegischen Sängers, siehe Bjørn Eidsvåg.
 der Name des Verwaltungszentrums der norwegischen Kommune Nesset.
 ein Ortsteil des Bergener Stadtteils Åsane